Mesochaetopterus är ett släkte av ringmaskar. Mesochaetopterus ingår i familjen Chaetopteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Mesochaetopterus